Лавесне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Мюра. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15100.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 80 км южнее Клермон-Феррана, в 40 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 93 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 47 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 38 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 80,9 %, в 1999 году было 70,5 %). Из 38 активных работали 35 человек (20 мужчин и 15 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 9 неактивных 0 человек были учениками или студентами , 7 — пенсионерами , 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь